Kartografija:
 Fizička karta,
 Geološka karta,
 Karta svijeta,
 Nautička karta,
 Politička karta,
 Pregledna karta,
 Prognostička karta,
 Topografska karta,
 Zemljopisna karta,

 E-karta,
 Hartava (Karta) - selo u Mađarskoj,
 Igraće karte,
 Vozna karta - putni dokument,
 Zelena karta - američki film iz 1990.

de:karte